Hautefeuille ist ein Ortsname:

 Hautefeuille, französische Gemeinde
 Ortsteil Hautefeuille der französischen Gemeinde Montmirail

Hautefeuille ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Hautefeuille (1647–1724), französischer Abt, Physiker und Erfinder
 Paul Hautefeuille (1836–1902), französischer Mineraloge, Chemiker und Arzt